Svjetsko prvenstvo u reliju 2020.

Kalendar

Poredak

Poredak vozača

Poredak momčadi 

 2020